Паде́ние — многозначный термин:
 Свободное падение — движение объекта, возникшее в результате воздействия на него гравитации. 
 Падения метеоритов
 Падение метеорита Челябинск
 Падение — вид несчастного случая.
 Падение Ельцина с моста
 «Падение» — повесть Альбера Камю, опубликованная в 1956 году.
падение реки - разность высот над уровнем моря между истоком и устьем реки.

События 

 Падение Западной Римской империи
 Падение Константинополя

Фильмы 
 «С меня хватит!», или «Падение», — американский фильм режиссёра Джоэла Шумахера, вышедший в 1993 году.
 «Падение» — российский фильм режиссёра Льва Пискунова, вышедший в 1993 году. 
 «Падение Берлина»
Падение Гранады
 «Падение дома Ашеров»
 «Падение Кондора»
 «Падение Римской империи»
 «Падение Романовых»
 «Падение „Чёрного ястреба“», или «Чёрный ястреб»

См. также 

 Простирание и падение